Клас, або кляса (від ) — сукупність, розряд, група предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості. Предмети (явища), що утворюють клас, називаються його елементами. У системах керування якістю — категорія чи розряд, надані об'єктам, які мають однакове функційне використання, але різні вимоги до якості. ДСТУ 3230-95, п. 4.2 m. Вищим (ширшим) від класу класифікаціним рівнем є тип.

 Клас (біологія) — одна з великих природних груп у систематиці рослин і тварин.

 Клас корабля — серія кораблів подібної конструкції, створених за одним проєктом з подібними параметрами. Часто іменуються назвою першого з кораблів серії.
 Клас крупності — сукупність частинок мінералу, обмежених верхнім та нижнім граничними розмірами.
 Клас у логіці: сукупність однорідних предметів чи явищ із спільними істотними ознаками.
 Клас мінералів
 Клас навчальний — підрозділ початкової, середньої школи, гімназії, ліцею, що охоплює учнів одного року навчання та однакового рівня знань; група (у 4 знач.).
 Учні такого підрозділу.
 У спеціальних навчальних закладах — підрозділ, у якому вивчають певний предмет під керівництвом фахівця. Клас баяна. Клас живопису.
 Клас (кімната) ‎ в школі, гімназії тощо, де здійснюється навчальний процес.
 Клас пасажирського вагону чи каюти на пароплаві залежно від вигод для пасажирів.
 Клас (програмування) — поняття об'єктно-орієнтованого програмування.
 Клас рангу (у дореволюційній Росії) — певний ступінь чину в табелі про ранги. Чиновник третього класу.
 Певний ранг чи розряд деяких цивільних звань у працівників міністерства закордонних справ, прокуратури, юстиції тощо. Радник юстиції першого класу.
 Клас (соціальний) — велика група людей, які розрізняються за їх місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва.
 Суспільні класи — відносно стабільні і великі групи суспільства, члени яких мають приблизно однакові інтереси, поведінку і систему цінностей.
 Суспільний стан (застаріле).
 Клас (теорія множин) — термін у математиці.
 Клас числа — сукупність цифр трьох сусідніх розрядів числа; підрозділ числа.
 Клас якості — міра якості, ступінь, рівень чого-небудь.
 Ступінь підготовленості; кваліфікація.

Інше 
 Класики — дитяча гра, за правилами якої треба, стрибаючи на одній нозі, пересувати носком камінець з однієї клітки, накресленої на землі, асфальті тощо, у наступну.
 Накреслена на землі, асфальті тощо фігура для такої гри.

Кінематограф 
«Клас» — американський фільм 1983 року.
«Клас» — естонський фільм 2007 року.
«Клас» — французький фільм 2008 року, реж. Лоран Канте.

Виноски